Motion, în limbile engleză franceză, mișcare în limba română, se poate referi la

Mișcare 

 Mișcare, orice schimbare a poziției relative a unui corp în spațiu și timp

Motion  

 Motion (album), album muzical al Cinematic Orchestra
 Motion (software), program de mișcare grafică a companiei Apple Computer
 Motion (webcam software), software pentru un anumit tip de detector de mișcare
 Andrew Motion, poet englez

Vezi și 

 Moțiune
 Self-motion
 Mișcare
 

Termeni englezești
Termeni franțuzești